Plošina je obecně buďto výrazná plochá část krajiny, geomorfologický útvar nebo speciální technické zařízení.

přírodní útvary
 plošina (geomorfologie) – plochá část zemského reliéfu
 abyssální plošina – geomorfologický útvar v oceánské kůře
 náhorní plošina – plochá krajina v horách
 Dekánská plošina – náhorní plošina ve střední části Indického subkontinentu
 Tibetská náhorní plošina – vysoce položená náhorní rovina v Tibetu ve střední Asii
 Ostrovská plošina – část Moravského krasu
 jezerní plošina – oblast s mnoha vodními plochami
 Meklenburská jezerní plošina – jezerní plošina na severovýchodě Německa

technická zařízení
 pojízdná odpalovací plošina – speciální technické zařízení používané k odpalování amerických kosmických raket NASA
 ropná plošina – specializované technické zařízení ukotvené na dně mořského šelfu určené k těžbě ropy
 svislá plošina – zdvihací zařízení
 schodišťová plošina – zdvihací zařízení
 vysokozdvižná plošina nebo montážní plošina, správný název je však pracovní plošina – speciální mobilní technické zařízení konstruované pro práce prováděné ve velkých výškách
 zvedací plošina – technické zařízení nákladních automobilů ulehčující nakládku a vykládku kusového nákladu
 část dopravního prostředku určená k nastupování a vystupování cestujících
 kamenický nástroj – palička podobná sekeře, s plochým ostřím (často souměrná, s dvěma břity), určená k hrubé i finální úpravě tesaného povrchu líce kvádru či náročnějšího architektonického článku; užívala se zejména ve středověku, kdy byla její ostří často opatřena zuby (vytvořenými pravidelnými záseky), které zanechávaly na povrchu kamene příznačné pravidelné plošky

Související články 
 plošinový železniční vůz
 vestavěné patro

Externí odkazy